Música
 Álibi, álbum de Maria Bethânia
 Alibi (banda), portuguesa
 Alibi (álbum de America)

Cinema
 Alibi (1929), filme com Chester Morris e Harry Stubbs
 The Alibi, filme com Steve Coogan e Rebecca Romijn (2006)